Вшехлапи могу бити:

 Вшехлапи (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Вшехлапи (Нимбурк), насељено мјесто у округу Нимбурк, Средњочешки крај, Чешка Република